NGC 7447 — звезда в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Литература 
 .

Примечания 

 

Водолей (созвездие)
Звёзды «Нового общего каталога»